Le nom japonais  est un mot d'origine bouddhiste et d'étymologie incertaine. Il possède plusieurs significations, toutes, sauf quelques exceptions, directement liées au bouddhisme au Japon. Il peut désigner :

une personne qui a atteint le satori (état d'illumination) et est donc devenue un « bouddha » (dans le bouddhisme, le terme « bouddha » sans capitale se réfère à une personne qui est devenue éclairée, c'est-à-dire éveillé à la vérité) ;
le Gautama Buddha historique lui-même ;
la statue ou le nom d'un bouddha ;
les lois du bouddhisme ;
au sens figuré, l'exécution d'un service commémoratif bouddhiste. LEiga monogatari par exemple contient une phrase dans laquelle le terme est employé dans ce sens ;
dans le langage courant, une personne morte ; son âme ;
au sens figuré, une personne bienveillante ou quelqu'un cher à son cœur ;
Hotoke peut également être le nom d'une personne ou un surnom. C'est par exemple un personnage féminin dans le Heike monogatari et le surnom du daimyo Kōriki Kiyonaga.

Notes

Références

Terme bouddhique
Concept bouddhique
Bouddhisme au Japon
Homonymie